Termenul SIX se poate referi la:
 SIX: Un Internet Exchange din Bulgaria
 SIX Swiss Exchange: principala bursă din Elveția, cu sediul la Zürich
Swiss Internet Exchange
Seattle Internet Exchange
Slovenian Internet Exchange
Slovak Internet eXchange